

Patronyme
 

 Henri Lécuyer, haut fonctionnaire français et ancien président de l'Organisation des Bretons de l’Extérieur ;
 Jacques Lécuyer (1912-1999), un général français ;
 Jean Lecuyer (1480-1556), peintre verrier français.
 Jean Lécuyer (1876-?), athlète français.
 Léon Lécuyer (1855-1915), escrimeur et un tireur sportif ;
 Marie-Jeanne Lécuyer (1870-1926), peintre française, épouse de Jean-Louis Brémond ;
 Mike Lécuyer (1949- ), ancien rock-critic et musicien ;
 Victor Alfred Lécuyer (1814-1890), homme politique français.

Voir aussi 
 Musée Antoine-Lécuyer du nom d'Antoine Lécuyer (1793-1878), banquier de Saint-Quentin.
 
 

Patronyme normand